Hajnal János (1763–1851) evangélikus lelkész
Hajnal János (1913–2010) Olaszországban letelepedett festő
Hajnal János (1924–2008) statisztikus, közgazdász, egyetemi tanár
Hajnal János (1987) színész